Глушиха — название населённых пунктов.

Россия 
 Глушиха — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Глушиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Глушиха — деревня в Ильинском районе Пермского края.